Die Abkürzung DKH steht für:
 Debrunner Koenig Holding
 Deutsche Kinderhilfe
 Deutsches Kartell für Hundewesen, Vorgängerorganisation vom Verband für das Deutsche Hundewesen
 Diakonie Katastrophenhilfe
 Diakonissen Krankenhaus
 Drammen Kvinnehåndball, die Damenabteilung des Drammen HK
 Deutsche Kupferhausgesellschaft, verkaufte 1932 bis 1934 Fertighäuser in Plattenbauweise aus Kupfer
 Juneyao Airlines, eine chinesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

DKH